Никола Филипов може да се отнася за някой от следните българи.
 Никола Филипов (1930 – 2016), ТВ и радиоговорител
 Никола Филипов (р. 1948), писател, краевед